Ingweiler ist der Name folgender Orte:

 Ingwiller (französisch), eine französische Kleinstadt im Nieder-Elsass
 Ingweiler (Homburg), ein Dorf, das zum Stadtteil Einöd der Stadt Homburg im Saarland gehört